Госпита́льная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 Госпитальная улица — улица в Керчи.

Россия 
 Госпитальная улица — улица в Воронеже.
 Госпитальная улица — улица в Иркутске.
 Госпитальная улица — улица в Калининграде.
 Госпитальная улица — улица в Луге.
 Госпитальная улица — улица в Москве.
 Госпитальная улица — улица в Омске.
 Госпитальная улица — улица во Пскове.
 В Санкт-Петербурге:
 Госпитальная улица — улица в Центральном районе.
 Госпитальная улица — улица в Зеленогорске.
 Госпитальная улица — улица в Ломоносове.
 Госпитальная улица — улица в Павловске.
 Госпитальная улица — улица в Пушкине.
 Госпитальная улица — прежнее (до 1858 года) название улицы Радищева.
 Госпитальная улица — прежнее (до 1731 года) название Интернациональной улицы в Кронштадте.
 Госпитальная улица — улица в Смоленске.
 Госпитальная улица — улица в Сочи.
 Госпитальная улица — прежнее (с 25 июня 1929 года до 24 мая 1963 года) название улицы Савиных в Томске. 
 Госпитальная улица — улица в Уфе.
 Госпитальная улица — прежнее (с середины XIX века до 1919 года) название улицы Добролюбова в Екатеринбурге.

Украина 
 Госпитальная улица — улица в Ивано-Франковске.
 Госпитальная улица — улица в Каменец-Подольском.
 Госпитальная улица — улица в Киеве.
 Госпитальная улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Госпитальная улица — улица в Тернополе.

См. также 
 Госпитальная набережная
 Госпитальная площадь
 Госпитальный переулок
 Госпитальный мост